Das Siegel Gottes steht für:

 Das Siegel Gottes (Film), österreichisches Filmdrama von Alfred Stöger aus dem Jahr 1949
 Das Siegel Gottes (Buch), Novelle des österreichischen Autors Peter Rosegger

Siehe auch:
 Siegel Gottes